Gangapur może dotyczyć: 
 Gangapur – miasto w zachodnich Indiach, w stanie Maharasztra
 Gangapur – miasto w północnych Indiach, w południowo-zachodniej części stanu Radżastan (Dystrykt Bhilwara)
 Gangapur – miasto w północnych Indiach, we wschodniej części stanu Radżastan (Dystrykt Sawai Madhopur)
 Gangapur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Gangapur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Bheri w dystrykcie Banke
 Gangapur – wieś w Pakistanie